Club Nacional puede referirse a los siguientes clubes deportivos:

 Atlético Nacional; colombiano.
 Atlético Nacional (juvenil); colombiano.
 Atlético Nacional (fútbol femenino); colombiano.
 Club Nacional de Football; uruguayo.
 Club Nacional; paraguayo.
 Club Deportivo Nacional de Madrid; antiguo club español.
 Club Atlético Nacional Potosí; boliviano.
 Club Deportivo El Nacional; ecuatoriano.
 Club Deportivo Nacional; mexicano.
 Clube Desportivo Nacional; portugués.
 Nacional Atlético Clube; brasileño.
 Sociedad Deportiva Atlético Nacional; panameño.

Además, puede hacer referencia a:
 Club Nacional, asociación civil peruana.